Rectolejeunea är ett släkte av bladmossor. Rectolejeunea ingår i familjen Lejeuneaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Rectolejeunea